Filmes
 Ricordati di me, com Monica Bellucci, traduzido em Portugal como Lembra-Te de Mim
 Remember Me (filme), com Robert Pattinson, exibido em Portugal como Lembra-Te de Mim

Desambiguações de cinema